Ралли Монте-Карло 2015 года (официально 83ème Rallye Automobile Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 22 по 25 января. Это 83-ый Ралли Монте-Карло в истории и 42-ой в рамках чемпионата мира. Второй раз в Монте-Карло победил Себастьен Ожье, также это его 25-ая победа в карьере. Девятикратный чемпион Себастьен Лёб вернулся в чемпионат на один этап.

Список участников

Ход этапа 
Девятикратный чемпион мира Себастьен Лёб вернулся на турнир только лишь на один этап и с первого же спецучастка возглавил протокол, опередив Ожье на полминуты. Частично этому поспособствовала более удачная стартовая позиция: на старте допа пилоты столкнулись, что на одних участках трасса была влажной, а на других были снег и лед. Но для пилотов, которые стартовали позднее, условия немного улучшились: кроме Лёба хорошее время показал также Отт Тянак на Ford Fiesta RS WRC. Обменялись выигранными допам два Себастьена на втором и третьем СУ, а следующие два спецучастка неожиданно выиграл Роберт Кубица (на этот раз наиболее выигрышными оказались первые стартовые позиции, а поляк ушёл в бой вторым). Первым был Кубица и на седьмом спецучастке, а вот лидер этапа Себастьен Лёб допустил разворот и пропустил на первое место Ожье. А уже на следующем допе Лёб и вовсе серьезно повредил заднее левое колесо и откатился в конец десятки, потеряв около шести минут. После этого борьбы за победу (да и за подиум тоже) больше не было: уверенно выиграл Ожье с минутным отрывом от Яри-Матти Латвала, третьим же приехал еще один пилот  Volkswagen Motorsport Андреас Миккельсен.

На том же спецучастке, что и Себастьен Лёб, попал в серьезную аварию также и Крис Мик, шедший на четвертой позиции. Закончили они соревновательный уик-энд на 8 и 10 позициях. А на СУ14 покинул соревнование и так удачно начинавший этап Роберт Кубица, вылетев в последнем повороте участка.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 16 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году
Спорт в Монако в 2015 году